

Patronymie
 Ignace de Laconi (1701 -1781) était un frère lai capucin.
 Régis Laconi (1975- ) est un pilote de vitesse moto français.

Toponymie
 Laconi est une commune italienne de la province d'Oristano dans la région Sardaigne en Italie.